Il singolare del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Paul-Henri Mathieu che ha battuto in finale Albert Montañés 6-1, 6-1.

Teste di serie

  Dominik Hrbatý (quarti)
  José Acasuso (quarti)
  Julien Benneteau (quarti)
  Gilles Simon (primo turno)

 Marc Gicquel (semifinali) 
 Arnaud Clément (secondo turno) 
 Nicolás Massú (secondo turno) 
 Paul-Henri Mathieu (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2007
ATP Tour 2007